Фрэзер, Фре́йзер () — английская фамилия. 

Известные носители:

 Фрэзер, Брюс (1888—1981) — британский флотоводец, адмирал флота, барон Нордкапский (1946).
 Фрэзер, Джеймс Джордж (1854—1941) — английский антрополог, этнолог, культуролог, фольклорист и историк религии.
 Фрэзер, Джеймс Бэли (1783—1856) — британский путешественник, дипломат, писатель и художник.
  (1784—1835) — английский государственный деятель, младший брат Джеймса Бэли Ф.

См. также 
 Фрейзер
 Фрезер (значения)

Примечания